Ferdinand Löwe ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Löwe (1787–1832), deutscher Schauspieler, siehe Löwe (Schauspielerfamilie) #Ferdinand Löwe
 Ferdinand Löwe (Schriftsteller) (Friedrich Ferdinand Löwe; 1809–1889), deutsch-russischer Schriftsteller, Übersetzer und Bibliothekar
 Ferdinand Löwe (Dirigent) (1865–1925), österreichischer Dirigent